Mit Inklination (von  ‚(hin)neigen‘, ‚sich neigen‘) bezeichnet man:

 in der Astronomie und Raumfahrt den Winkel zwischen der Bahnebene eines Himmelskörpers und einer Referenzebene, siehe Bahnneigung
 in der Geophysik den Neigungswinkel des Erdmagnetfeldes zur Horizontalen, siehe Inklination (Magnetismus)
 in der Geologie den Neigungswinkel einer Gesteinsschicht oder Formation zur Horizontalen, siehe Fallen
 in der Zahnmedizin den Neigungswinkel eines Zahns zur Ebene, die der Unterkiefer bildet
 in der Medizin das Vorneigen z. B. des Kopfes, siehe Inklination (Medizin)
 in der Architektur eine leichte Einwärtsneigung von Säulen und Wänden, siehe Inklination (Architektur)
 in der Erkenntnistheorie eine objektive Interpretation von Wahrscheinlichkeit, die insbesondere bei der Quantentheorie Anwendung findet, siehe Propensität
 in der Mathematik auch die Steigung beispielsweise einer Funktion
 bei Satelliten das Inclined Orbit